Појам  може да се односи на:
Миодраг Кривокапић (глумац),
Миодраг Кривокапић (фудбалер),